Frederick Von Stein é uma suposta entidade espiritual.

O médico teria pertencido ao exército alemão, na Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945). O suposto trabalho assistencial de Frederick tem o intuito de ajudar os necessitados, a fim de compensar os seus erros do passado. Ele é um dos assíduos, na prática de cirurgias espirituais, incluindo materializações, no Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro.

Autores e entidades espirituais